CU, Cu eller cu kan avse:

 CU – IATA:s kod för flygbolaget Cubana de Aviación
 Cu – ett huvudmolnslag som uppstår genom konvektion, se cumulus
 Cu – kemisk symbol för grundämnet koppar
 cu – ISO 639 alpha-2:s kod för Fornkyrkoslaviska
 .cu - toppdomän för Kuba
 CU - Civilutskottet